José Bonifácio (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 José Bonifácio (district van São Paulo), een district van de Braziliaanse stad/gemeente São Paulo in de deelstaat São Paulo
 José Bonifácio (Manaus), een wijk van de Braziliaanse gemeente Manaus in de deelstaat Amazonas
 José Bonifácio (Fortaleza), een wijk van de Braziliaanse gemeente Fortaleza in de deelstaat Ceará
 José Bonifácio (persoon), een naturalist, staatsman en dichter van Brazilië